Titanfluorid ist der Name zweier chemischer Verbindungen von Titan und Fluor:

Titan(III)-fluorid, TiF3
Titan(IV)-fluorid, TiF4